(279) Thule es un asteroide perteneciente al cinturón exterior de asteroides descubierto el 25 de octubre de 1888 por Johann Palisa desde el observatorio de Viena, Austria.
Está nombrado por Tule (mitología), una isla legendaria del lejano norte.

Véase también 
 Lista de asteroides del (201) al (300)

Referencias

Enlaces externos 
 

Asteroides del cinturón exterior de asteroides
Objetos astronómicos descubiertos por Johann Palisa
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de Viena
Objetos astronómicos descubiertos en 1888
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides